Соревнования по боксу среди женщин в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 3 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 20 спортсменок из 20 стран.

История 
Соревнование по боксу в женском полулёгком весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться впервые. На игры в Токио 2020 критерий отбора боксёров полулёгкого веса расположен в диапазоне нижний 54 кг и верхний 57 кг.
 Действующей чемпионкой мира в полулёгком весе является Нести Петесио (Филиппины), которая квалифицировалась на Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020